Mihăileni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Mihăileni (Botoșani)
 Mihăileni (Harghita)
 Mihăileni (Sibiu)